Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 2007 проходил в Измир (Турция) с 12 по 19 августа. Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Сербии и Черногории.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Группа E

1/8 финала

1/4 финала. Матчи за 9-12 места

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты

Летняя Универсиада 2007
Водное поло на летних Универсиадах
2007 год в водном поло